Mengwang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mengwang Xiang (socken i Kina, lat 22,39, long 100,47), Yunnan, 
 Mengwang Xiang (socken i Kina, lat 22,49, long 101,29), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar